

Geografia 
Beaucaire – comune francese nel dipartimento del Gard
Beaucaire – comune francese nel dipartimento del Gers

Teatro
 Beaucaire – lavoro teatrale di Booth Tarkington e Evelyn Greenleaf Sutherland (1901)